Couto peut désigner :

Toponymes
au Portugal :
homonymies exactes :
Couto, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Couto, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
homonymies partielles :
Cambeses ou « Couto de Cambeses » (à ne pas confondre avec la paroisse de Couto ci-dessus...), paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Couto de Baixo, paroisse civile de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Couto de Cima, paroisse civile de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Couto de Esteves, paroisse civile de la municipalité de Sever do Vouga, située dans le district d'Aveiro et la région Centre ;
Couto do Mosteiro, paroisse civile de la municipalité de Santa Comba Dão, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Santa Cristina do Couto, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord ;
São Miguel do Couto, paroisse civile de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto et la région Nord.

Patronymes
Carla Couto (1974-), footballeuse portugaise ;
Diogo do Couto (1542-1616), historien portugais ;
Fernando Couto (1969-), footballeur portugais ;
Jorge Couto (1970-), footballeur portugais ;
Mia Couto (1955-), écrivain mozambicain ;
Sérgio Pereira Couto (1967-), écrivain et journaliste luso-brésilien ;
Yan Couto (2002-), footballeur brésilien.

Homonymie de patronyme